Черноручье — село, центр Чернорученского сельского поселения Лазовского муниципального района Приморского края России, в 43 км от районного центра села Лазо.

Находится в долине реки Чёрная.

Почтовый индекс — 692991.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лазовского района